Personen:

 Aleidus Gerardus Bosman (1871-1958), Nederlands industrieel
 André Bosman (1965), Nederlands politicus (VVD)
 Andrea Bosman (1979), Nederlands wielrenster
 Bart Bosman (1942-2006), Nederlands bioloog
 Bas(tiaan) Bosman (1904-1992), molenbouwer
 Clemens Bosman (1946), oud-Tweede Kamerlid
 Dick Bosman (born 1944), Amerikaans honkballer
 Fred Bosman (born 1944), Nederlands patholoog
 Henk Bosman (1935), politicus en burgemeester
 Herman Charles Bosman (1905-1951), Zuid-Afrikaans schrijver en journalist
 Jean-Marc Bosman (1964), Belgisch voetballer
 John Bosman (1965), Nederlands voetballer
 Martijn Bosman (drummer) (1966), Nederlands drummer, acteur, zanger, producer, diskjockey en presentator
 Martijn Bosman (voetballer) (1985), Nederlands voetballer
 Rogier Bosman (1974), Nederlands muzikant en arrangeur
 Suzanne Bosman (1965), Nederlands presentator en nieuwslezeres (RTL Nieuws)
 Willem Bosman (1672-?), Nederlands handelaar 

Park:
 Bos van Bosman, park in Leiden

Diversen:
 Bosman-arrest, uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 15 december 1995 in verband met de Belgische voetballer Jean-Marc Bosman

 Bosman Brewery, Poolse brouwerij
 Bosman language, een taal in Papoea Nieuw Guinea
 Bosman's potto of potto, volgens Willem Bosman die het beest beschreef in 1703
 "Bosman", Poolse en Russische term voor  "bootsman"/German "Bootsmann" 
 Bosman Family Vineyards, Zuidafrikaans wijnbedrijf

Zie ook
Bosmans (doorverwijspagina)